Виктор Кимович Губарев (род. 21 ноября 1956, Северодонецк) — украинский писатель, публицист и историк. Автор ряда энциклопедий, научных, научно-популярных и художественных книг по истории морского пиратства.

Биография и творчество 

Родился 21 ноября 1956 года в городе Северодонецке Луганской области УССР, в семье Губарева Кима Макаровича (1925—2016) и Зубановой Нины Алексеевны (1932—2008). В 1966 году семья будущего писателя и историка переехала на Западную Украину, в город Ровно, а три года спустя — в город Мелитополь Запорожской области, где Виктор Губарев в 1974 году окончил среднюю школу.

Ещё за два года до окончания школы увлёкся пиратской тематикой, чему в немалой степени способствовали прочитанные им мемуары Александра Оливье Эксквемелина «Пираты Америки» (впервые опубликованные на русском языке издательством «Мысль» в 1968 году), книга «История морского пиратства» Яцека Маховского (издана издательством «Наука» в 1970 году) и приключенческий роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» (1922). Это увлечение определило дальнейший жизненный путь В. К. Губарева.

Летом 1974 года подал документы на исторический факультет в Донецкий государственный университет, однако, сдав экзамены на «хорошо» и «отлично», все же не прошел по конкурсу. Не желая отказываться от поставленной цели, устроился старшим препаратором в Донецкое педагогическое училище, а позже лаборантом в Донецкий политехнический институт. Всё это время он усердно готовился к экзаменам, и на следующий год повторил попытку, которая увенчалась успехом.

Уже будучи студентом ДонГУ, стал писать очерки и статьи для периодических печатных изданий. Во время практик и каникул, на протяжении всего периода учёбы, принимал участие во всевозможных археологических экспедициях, проводившихся под патронажем ВУЗа (в частности, в село Городное Краснокутского района Харьковской области; в село Обильное Донецкой области; в село Лихачёвка Полтавской области и др). После окончания первого курса вместе с друзьями — Игорем Козловским и Николаем Саханем — совершил двухнедельный пеший поход по Донецкой, Запорожской и Крымской областям. Руководил Студенческим научным обществом (СНО) исторического факультета и СТЭМом при ДонГУ, писал для театра сценарии и юморески. Участвовал в студенческих научных конференциях в Иваново, Саратове, Даугавпилсе (Латвия) и Харькове.

В 1980 году под руководством профессора М. А. Молдавской успешно защитил в Донецком государственном университете дипломную работу об особенностях английской морской и колониальной экспансии в Вест-Индии в эпоху королевы Елизаветы I Тюдор.

После окончания университета работал учителем истории в донецкой средней школе № 9, откуда в ноябре 1980 году был призван на службу в Вооруженные Силы Советского Союза. Служил на должностях рядового и сержантского состава, прошел курсы подготовки офицеров запаса.

После увольнения в запас из ВС СССР В. К. Губарев вернулся в Донецк, где некоторое время преподавал историю в СШ № 1; начиная с 1983 года, В. К. Губарев — ассистент, ст. преподаватель, а затем доцент кафедры истории и права в Донецком национальном техническом университете. В середине 1980-х годов, в свободное от работы время, был диск-жокеем, руководил дискотекой «Причуда» в ДК им. М. Горького на Ветке.

В 1987 году В. К. Губарев успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Морской разбой и его роль в колониальной экспансии европейских держав в Вест-Индии в XVII веке» в Саратовском государственном университете (РСФСР). Научным руководителем диссертации был известный советский медиевист профессор С. М. Стам, а официальными оппонентами — профессора М. М. Яброва и Ю. Е. Ивонин.

Является автором учебных пособий и справочников по всемирной истории и всемирной географии, по истории, топонимике и географии Украины, а также юмористических и сатирических рассказов, песен, сценариев и афоризмов. Его труды публиковались в научных сборниках «Наукові праці Донецького національного технічного університету» (серія «Гуманітарні науки»), «Средневековый город» (Саратов), «Французский ежегодник» (Москва), «Медицина в художественных образах» (Донецк), «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна» (серія «Історія»). Научные и научно-популярные статьи, очерки, а также юморески и афоризмы В. К. Губарева можно найти в журналах «Морской флот», «Авантюрист», «Клио», «Анналы», «Непоседа», «Наука. Релігія. Суспільство», «Территория любви», «Фонтан», «Вокруг света», «Морская война», «Вопросы истории», «Новая и новейшая история» и газетах «Вечерний Донецк», «Комсомолец Донбасса», «Літературна Україна» и др.

В 1990-х годах В. К. Губарев был соучредителем и главным редактором газеты «Пилигрим», в которой неоднократно печатался. Тогда же вёл передачу «Капитаны удачи» на Донецком областном телевидении, был автором научно-популярного фильма «Викинги» (студия «Негоциант-TV», Донецк).

С 2003 по 2010 год являлся руководителем историко-культурологического Пиратского клуба «Тортуга» при донецком Центре «Дискавери». До 2014 года был редактором издания «Научные труды Донецкого национального технического университета» (серия «Гуманитарные науки») и кафедрального журнала «Исторический вестник».

В 2008 году московские издательства «Яуза» и «Эксмо» выпустили в свет два приключенческих романа Виктора Губарева — «Ямайский флибустьер» и «Череп на флаге» (в серии «Пираты Карибского моря»). В основу сюжета «Ямайского флибустьера» были положены похождения одного из самых одиозных карибских пиратов — капитана Рока Бразильца (роман переиздан московским издательством «Вече» осенью 2011 года). Во втором романе — «Череп на флаге» — действие происходит в Гвинейском заливе в начале XVIII века. Прототипом одного из главных героев романа — капитана Билла Брэдли — стал знаменитый английский пират Хоуэлл Дэвис. При написании этого романа писатель использовал мемуары работорговца Уильяма Снэлгрейва, побывавшего в плену у пиратов Гвинейского залива, и другие редкие документы колониальной эпохи. В августе 2011 года роман «Череп на флаге» был переиздан издательством «Вече» в серии «Время героев».

В 2009 году издательства «Яуза» и «Эксмо» выпустили большую научно-популярную книгу Виктора Губарева «Пираты Карибского моря: Жизнь знаменитых капитанов», в которой автор собрал огромный фактический материал о жизни и пиратских приключениях самых знаменитых морских разбойников Вест-Индии XVI—XVIII веков. Книга, написанная на основе многочисленных английских, французских, испанских и голландских источников и снабженная старинными гравюрами, рисунками и картами, очень быстро стала библиографической редкостью.

В начале 2011 года московское издательство «Вече» в серии «Морская летопись» выпустило очередную книгу В. К. Губарева — «Пираты острова Тортуга», посвященную истории крупнейшей базы флибустьеров Америки. Читатели впервые получили возможность узнать подробности из истории Тортуги — острова, открытого Христофором Колумбом в 1492 году, а затем долгое время служившего убежищем для английских и французских пиратов Карибского моря.

В конце мая — начале июня того же года в популярной серии «100 великих» издательством «Вече» был издан справочник Виктора Губарева «100 великих пиратов». В ней автору удалось собрать и систематизировать биографии самых знаменитых пиратов, корсаров, флибустьеров и рейдеров, действовавших на всех «семи морях» со времен античности до середины XIX века. В августе серия «Морская летопись» пополнилась ещё одной книгой В. К. Губарева — «Флибустьеры Ямайки: эпоха „великих походов“». В книге описана деятельность флибустьеров, базировавшихся в Порт-Ройяле — «морской столице» Ямайки, прозванной «Пиратским Вавилоном».

В начале мая того же года в Москве вышла книга Виктора Губарева «Лихое братство Тортуги и Ямайки» (М.: Вече, 2012), в которой в популярной форме рассказано о боевом искусстве флибустьеров, промышлявших в акваториях Вест-Индии, Тихого океана и Гвинейского залива в 50-90-х годах XVII века. Опираясь на богатый документальный материал, автор подробно описал оружие, корабли и состав команд флибустьеров, а также исследовал особенности морских и сухопутных операций «вольных добытчиков».

В марте 2013 года российским издательством «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» издана книга В. К. Губарева «Фрэнсис Дрейк» о жизни и деятельности знаменитого английского корсара и флотоводца, первого английского кругосветного мореплавателя. Тогда же издательством донецкого Центра «Дискавери» был выпущен в свет первый сборник афоризмов Виктора Губарева — «Азбука афоризмов, или Не всё то золото, что молчит…». В сборник вошли более 1000 лаконизмов, максим и каламбуров, написанных в период с конца 1970-х годов по январь 2013 года. В том же году избран в состав редколлегии научного альманаха «Метаморфозы истории» (г. Псков, Россия).

Одна из последних работ В. К. Губарева — книга «Генри Морган», посвященная жизни и деятельности самого знаменитого пирата Карибского моря, возведенного английским королём в рыцари и назначенного вице-губернатором острова Ямайка. Книга была выпущена в свет издательством «Молодая гвардия» в сентябре 2014 года (серия «Жизнь замечательных людей»).

Весной 2015 года В. К. Губарев прочитал спецкурс «Пираты: стереотипы массового сознания и исторические реалии» для студентов-историков Гуманитарного факультета Украинского католического университета (г. Львов). Там же во время осеннего семестра был прочитан спецкурс «Колониальная экспансия, морская война и пиратство в раннемодерный период (XVI-XVIII вв.)».

Осенью 2015 года издательством «Горизонт» изданы электронные книги Виктора Губарева «Пиратские одиссеи Франсуа Олоне» и «Фортуна Джона Коксона». Следом за ними, в 2016 году, были изданы электронные книги «Удачи капитана Граммона» и «Экспедиция сэра Фрэнсиса Дрейка в Вест-Индию в 1585-1586 годах».

В 2016 году издательством «Ридеро» (г. Екатеринбург) выпущена в свет электронная книга Виктора Губарева «Чизофрения: Афоризмы, каламбуры, стёб», содержащая полторы тысячи лаконизмов, написанных за период со второй половины 1970-х годов до осени 2016 года. Одновременно в харьковском издательстве «Фолио» вышла очередная научно-популярная книга писателя по истории морского разбоя — «Загадки истории. Пираты». В нее вошли наиболее резонансные события из биографий таких знаменитых «морских мушкетеров», как Фрэнсис Дрейк, Генри Морган, Жан-Батист Дюкасс, Уильям Кидд и Джон Пол Джонс.

В начале 2017 года были изданы книги В. К. Губарева «Рейды коммодора Мингса» и «Тортуга: История старейшей пиратской базы Карибского моря (1492-1694 гг.)».

Избранная библиография 

 Первая английская колония в Вест-Индии // Вопросы истории. — 1980. — № 5. — С. 186—188.
 Буканьеры // Новая и новейшая история. — 1985. — № 1. — С. 205—209.
 Бертран д’Ожерон и колониальная политика Франции в Вест-Индии (60—70-е годы XVII в.) // Французский ежегодник. — 1983. — М.: Наука, 1985. — С. 215—226.
 За кулисами «панамской акции» (1670—1671 гг.) // Вопросы истории. — 1987. — № 11. — С. 184—188.
 Морской Робин Гуд // Морской флот. — 1990. — № 2. — С. 51—52.
 «Звёздный час» Пита Хейна // Морской флот. — 1990. — № 11. — С. 43—45.
 Под парусами «Кассандры» // Морской флот. — 1991. — № 8. — С. 48—50.
 Колонизация Сен-Кристофера (эпизод из истории французского проникновения в Вест-Индию) // Средневековый город. — Вып. 10. — Саратов: Изд-во СГУ, 1991. — С. 155—163.
 Драгут Реис — гроза Средиземноморья // Непоседа. — Харьков, 2001. — № 2. — С. 43—47.
 Роль Нидерландской Вест-Индской компании в сокрушении торгово-колониального могущества Испании в 1621—1648 гг. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 30. — Донецк: ДонНТУ, 2001. — С. 44—48.
 Неофициальная война: особенности англо-испанского колониального соперничества в Вест-Индии в 1660—1671 гг. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 57. — Донецьк: ДНТУ, 2002. — С. 40—50.
 История Украины: Конспект лекций для студентов и преподавателей. — Донецк: БАО, 2004.
 Флибустьерский кодекс: образ жизни и обычаи пиратов Карибского моря (60—90-е годы XVII в.) // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецк, 2005. — № 3. — С. 39—49.
 Компания острова Провиденс и англо-испанское соперничество в Вест-Индии в 1630—1644 гг. // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Гуманітарні науки». Вип. 86. — Донецьк: ДонНТУ, 2005. — С. 73—80.
 Санкционирование и инвестирование корсарского промысла в Вест-Индии (первая половина XVII в.) // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2006. — № 1. — С. 17—29.
 Морской разбой в Вест-Индии как источник первоначального накопления капитала (1621—1697 гг.) // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2006. — № 2. — С. 21—30.
 Деятельность шевалье де Фонтенэ в контексте франко-испанской колониальной борьбы за Америку (50-е годы XVII в.) // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Гуманітарні науки. Випуск 4 (115). — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — С. 66—73.
 
 Тайны географических названий. — М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006.
 Всемирная история: Справочник школьника и студента. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
 География мира: Справочник школьника и студента. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.
 Все страны мира. Универсальный географический справочник. — Донецк: БАО, 2008.
 Братство Весёлого Роджера // Вокруг света. — 2008. — № 10. — С. 100—116.
 Ямайский флибустьер. — М.: Эксмо, Яуза, 2008. — 320 с. — (Пираты Карибского моря). — 4000 экз. — ISBN 978-5-699-27237-2. (2-е издание: М.: Вече, 2011).
 Череп на флаге. — М.: Эксмо, Яуза, 2008 (роман в серии «Пираты Карибского моря»); 2-е издание: М.: Вече, 2011.
 Приватир Его Величества // Морская война. — 2009. — № 2. — С. 2—5.
 Под Весёлым Роджером // Морская война. — 2009. — № 4 (6). — С. 2—9.
 Загадка А. О. Эксквемелина, врача и пирата // Медицина в художніх образах: Статті. Вип. 7. Укладач і голов. ред. К. В. Заблоцька. — Донецьк: Донецький мед. ун-т, Норд-прес, 2009. — С. 93—101.
 Пираты Багамских островов (1670—1718 гг.) // Наука. Релігія. Суспільство. — Донецьк, 2009. — № 3. — С. 28—35.
 Бой в Сан-Хуан-де-Улуа // Морская война. — 2009. — № 6 (8). — С. 2—9.
 Пираты Карибского моря: Жизнь знаменитых капитанов. — М.: Эксмо, Яуза, 2009. — 416 с.: ил. — (Большая пиратская энциклопедия). — ISBN 978-5-699-32076-9.
 Рейдерские операции К. Мингса в Вест-Индии в конце 50 — начале 60-х годов XVII в. // Історичний вісник. Зб. наук. праць. Вип. 1. — Донецьк: ДонНТУ, 2010. — С. 93—104.
 Испанский набег на Тортугу в 1635 году // Морская война. — 2010. — № 1. — С. 2—5.
 Пираты острова Тортуга. — М.: Вече, 2011. — 400 с. — (Морская летопись). — 4000 экз. — ISBN 978-5-9533-4566-8.
 100 великих пиратов. — М.: Вече, 2011. — 432 с. — (100 великих). — 7000 экз. — ISBN 978-5-9533-5774-6.
 Флибустьеры Ямайки: эпоха «великих походов». — М.: Вече, 2011. — 400 с. — (Морская летопись). — 3000 экз. — ISBN 978-5-9533-5773-9.
 Лихое братство Тортуги и Ямайки. — М.: Вече, 2012. — 368 с. — (Морская летопись). — 2500 экз. — ISBN 978-5-9533-6245-0.
 Фрэнсис Дрейк. — М.: Молодая гвардия, 2013. — 400 с. — (Жизнь замечательных людей). — 5000 экз. — ISBN 978-5-235-03612-3.
 Азбука афоризмов, или Не всё то золото, что молчит…. — Донецк: «Світ книги», ДООО Центр «Дискавери», 2013.
 Генри Морган. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 304 с. — (Жизнь замечательных людей). — 3000 экз. — ISBN 978-5-235-03737-3.
 Пиратские одиссеи Франсуа Олоне. — М.: Горизонт, 2015. — (Пираты, корсары, флибустьеры). — ISBN 978-5-9907045-5-8.
 Фортуна Джона Коксона. — М.: Горизонт, 2015. — (Пираты, корсары, флибустьеры). — ISBN 978-5-9907215-5-5.
 Удачи капитана Граммона. — М.: Горизонт, 2016. — 90 с. — (Пираты, корсары, флибустьеры). — ISBN 978-5-9907590-4-6.
 Экспедиция сэра Фрэнсиса Дрейка в Вест-Индию в 1585—1586 годах. — М.: Горизонт, 2016. — (Пираты, корсары, флибустьеры). — ISBN 978-5-906858-11-5.
 Проблема легализации флибустьерского промысла в Вест-Индии в период колониальных войн XVII в. // Псковский военно-исторический вестник. Научный альманах. Вып. 1. — Псков, 2015. — С. 85—91.
 Чизофрения: Афоризмы, каламбуры, стёб. — Екатеринбург: Издательские решения, 2016.
 Загадки истории. Пираты. — Харьков: Фолио, 2016.
 Рейды коммодора Мингса. — Екатеринбург: Издательские решения, 2017.
 Тортуга: История старейшей пиратской базы Карибского моря (1492—1694 гг.). — Екатеринбург: Издательские решения, 2017.
 Капитан Кидд: Реальная история легендарного пирата. — Екатеринбург: Издательские решения, 2017.
 Знаменитые пираты мира. — М.: Вече, 2017.

Примечания 

Писатели по алфавиту
Писатели Украины XX века
Писатели Украины XXI века
Писатели СССР
Выпускники Донецкого национального университета
Преподаватели ДонНТУ
Телеведущие Украины
Редакторы Украины
Режиссёры Украины
Телеведущие донецкого областного телевидения
Персоналии:Донецк
Афористы
Писатели-маринисты